En física, període d'oscil·lació
 En geologia, període geològic
 En astronomia, període orbital
 En estadística i enginyeria, període de retorn
 Menstruació
 Període de la taula periòdica, cada una de les fileres de la taula periòdica dels elements.